B 92 oder B92 steht für:
 Bundesstraße 92 in Deutschland
 Görtschitztal Straße in Österreich
 B92, serbischer Radiosender

B92